Mario Gentili ist der Name folgender Personen:

* Mario Gentili (Radsportler, 1913) (1913–1999), italienischer Radrennfahrer
 Mario Gentili (Radsportler, 1962) (* 1962), italienischer Radrennfahrer